Grahl är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Gottfried Grahl (1803–1884), svensk tonsättare
 Erik Grahl (1898–1987), svensk militär
 Vincent Grahl (född 1994), svensk skådespelare

Tyska efternamn